Vélez de Benaudalla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vélez de Benaudalla (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Vélez de Benaudalla (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar